Valley Mills steht für: 

 Valley Mills (Iowa)
 Valley Mills (New York), Ort im Madison County, New York, USA 
 Valley Mills (Texas), Stadt im Bosque und McLennan County, Texas, USA 
 Valley Mills (West Virginia), Ort im Wood County, West Virginia, USA